Роберт Французский ():

 Роберт Сильный (ок. 820—866) — родоначальник династии Робертинов; прадед короля Гуго Капета, по прозвищу которого династия получила название Капетингов.
 Роберт I (король Франции) (ок. 865—923) — король Франции (922—923), младший сын Роберта Сильного.
 Роберт II (король Франции) (972—1031) — король Франции (996—1031).
 Роберт I (герцог Бургундии) (1011—1076) — герцог Бургундии (с 1032), сын короля Франции Роберта II Благочестивого.
 Роберт I де Дрё (ок.1125 — 1188) — граф де Дрё, 5-й сын короля Людовика VI Толстого.
 Роберт де Клермон (1256—1317) — французский принц крови, граф де Клермон-ан-Бовези (с 1269, 6-й сын Людовика IX Святого.